Vredenburg (plein), alternatieve naam van het plein annex de straat Vredenburg in Utrecht;
 Bioscoop Vreeburg, voormalige bioscoop op het Vredenburg in Utrecht;
 Vreeburg (vliegtuigbouwer), Nederlands ingenieur en vliegtuigbouwer;
 Vreeburgpassage, een winkelcentrum in Rosmalen.
 Vreeburg (buitenplaats), buitenplaats bij 's-Gravenzande